Robert Matthew est un nom pouvant désigner :

  (1906-1975), architecte moderniste écossais
  (1939-), écrivain anglais

Voir aussi
 Robert Mathew (1911-1966), homme politique conservateur britannique
 
 
 

Matthew, Robert